Polski Holding Nieruchomości
 kod ISO języka fenickiego
 kod IATA dla St. Clair County International Airport